SCS pode ser:
 Swissport Cargo Services
 Surf Clube de Sesimbra
 São Caetano do Sul
 Santa Cruz do Sul

Desambiguação